Questa era la prima edizione di questo torneo.

In finale Antonio Šančić e Artem Sitak hanno sconfitto Romain Arneodo e Manuel Guinard con il punteggio di 7-6(7-5), 6-4.

Teste di serie 

  Romain Arneodo /  Manuel Guinard (finale)
  Antonio Šančić /  Artem Sitak (campioni)

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (quarti di finale) 
  JC Aragone /  Nicolás Barrientos (primo turno)

Wildcard 

  Jack Vance /  Tennyson Whiting (quarti di finale)

  Maxime Chazal /  Louis Tessa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Saint-Tropez Open 2021